Tiznit kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tiznit (provins), Souss-Massa-Draâ, 
 Tiznit, kommun, Souss-Massa-Draâ, 

Robotskapade Marockoförgreningar